Рынковский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Рынковский сельсовет — в Лиманском районе Астраханской области.
 Рынковский сельсовет — в Петуховском районе Курганской области.